Мироновский — фамилия и топоним.

 Мироновский — посёлок городского типа в Донецкой области Украины.
 Мироновский, Иван Львович (1774—1860) — русский архитектор, реставратор и преподаватель, представитель русской псевдоготики.

См. также